Село
 Неданчичі
Контрольно-пропускний пункт
 Неданчичі (пункт контролю)
Станція
 Неданчичі (станція)